Mondariz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mondariz (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Mondariz (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar